Ibrahim El-Masry (nogometaš), egipatski nogometaš
Ibrahim El-Masry (rukometaš), egipatski rukometaš